L'US Open féminin 2014 est l'édition 2014 de l'US Open qui se déroule au  à Philadelphie du 11 au . Nicol David gagne son  US Open, en battant Nour El Sherbini en finale.

Dotation et points 
En 2014, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 US Open
 US Open masculin 2014
 Saison 2014 de la WSA

Liens externes 
 WSA US Open 2014
 

Féminin 2014
WSA World Series 2014
Sport en Pennsylvanie en 2014
Sport aux États-Unis en octobre 2014